Cap, eller förkortningen CAP, kan avse

 cap – en molnart, se capillatus
 CAP – Computer Assisted Publishing, se CAP&Design
 CAP – EU:s gemensamma jordbrukspolitik, se Common Agricultural Policy
 CAP – konfektföretag i Göteborg (1895–1967), se CAP Chokladfabrik AB
 Small Cap – företagslista vid Stockholmsbörsen
 Mid Cap – företagslista vid Stockholmsbörsen
 Large Cap – företagslista vid Stockholmsbörsen
 Čáp – ett berg i Tjeckien